Асабулей () или Культубани () — село . Высота над уровнем моря составляет 100 метров.

Население 
По данным 1959 года в селе Культубани жило 420 человек, в основном армяне и русские. В 1989 году в селе проживало 866 человек, также в основном армяне и русские.

История 
Село Асабулей в начале XX века было переименовано в Культурные Участки, в 1956 году — в Культубани. Вновь в Асабулей переименовано согласно Постановлению ВС Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года. По законам Грузии продолжает носить название Культубани.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гагрского муниципалитета